Albert de Monaco peut faire référence à:
Albert  (1848-1922), prince de Monaco de 1899 à 1922
Albert II (1958-), prince de Monaco depuis 2005